Pàtrocles (en ; en ) és el nom dels següents personatges:

 Pàtrocles de Macedònia, general macedoni al servei de Seleuc I Nicàtor.
 Pàtrocles de Túrios, poeta tràgic grec.
 Pàtrocles (escultor), escultor grec.

Vegeu també 
 Pàtrocle (en ; en ), variant del nom:
 Pàtrocle , heroi de la Guerra de Troia, company d'Aquil·les
 Pàtrocle (almirall), militar al servei de Ptolemeu II Filadelf

Referències